Há várias montanhas com o nome "Abbott":

Monte Abbott - montanha na Colúmbia Britânica (Canadá), com altitude de 2465 m.
Monte Abbott - montanha na Antártida, com altitude de 1020 m.

Não confundir com o monte Abbot, na Califórnia, Estados Unidos.

Desambiguações de topônimos